Pseudognaptodon striatus (Braga & Penteado-Dias), een schildwesp
 Pseudognaptodon striatus (Williams), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing